GMSC peut faire référence à :
 En téléphonie mobile, GMSC est l'abréviation de Gateway Mobile Switching Center.
 Le GMSC est un centre de contrôle de secours du système européen de positionnement par satellites Galileo.